Nunda ist der Name mehrerer Orte:

 Nunda (Town, New York), Vereinigte Staaten
 Nunda (City, New York), Vereinigte Staaten
 Nunda (South Dakota), Vereinigte Staaten

 Nunda (Huambo), Angola